Calling Time — студійний альбом Басхантера. Альбом вийшов 13 травня 2013.

Список пісень

Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 

Музичні альбоми 2013
Basshunter